Courcelles puede referirse a: 

 Courcelles, comuna de Hainaut.

 Courcelles, municipio de Quebec.

 Courcelles, comuna de Charente Marítimo.
 Courcelles, comuna de Doubs.
 Courcelles, comuna de Loiret.
 Courcelles, comuna de Meurthe y Mosela.
 Courcelles, comuna de Nièvre.
 Courcelles, comuna de Territorio de Belfort.